Orbimyces är ett släkte av svampar. Orbimyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Orbimyces